Sydasiatiska mästerskapet i fotboll 1993 var det 1:a Sydasiatiska mästerskapet och spelades i Pakistan. Mästerskapet vanns av  som tog sin första mästerskapstitel.

Gruppspel

Tabell

Matcher

Källor
 SAFF
 Rsssf.com

1993
Fotbollsåret 1993
1993 i Pakistan
Internationella sportevenemang i Pakistan